Б'єль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї
 Б'єль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна